De Primera División 1956/57 was de 26e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 9 september 1956 en eindigde op 21 april 1957.

Eindstand

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1956/57